Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 115e régiment d'artillerie
115e régiment d'infanterie
115e régiment d'infanterie territoriale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires